Фраксионамијенто лас Фуентес има више значења:

 Фраксионамијенто лас Фуентес (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Фраксионамијенто лас Фуентес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто лас Фуентес (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фраксионамијенто лас Фуентес (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику